Kius bezeichnet

 Kius, Dorf in der Gemeinde Ulsnis im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Haus Kius, in Hannover 1851–1853 von Heinrich Tramm für Dorothea Kius errichtetes ehemaliges Wohnhaus

Kius ist der Name von
 Carl Friedrich Kius, auch Carl Friedrich Kius Witwe, eigentlich Dorothea Kius, von 1820 bis 1842 tätige Druckerin, Verlegerin und Buchhändlerin
 Werner Kius (1888–1962), deutscher Opernsänger und Schauspieler